Strupler ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Strupler (1918–2014), Schweizer Taucher und Sportwissenschaftler
 Hans Rudolf Strupler (1935–2015) Schweizer Maler, Zeichner und Lithograf
 Manuel Strupler (* 1980), Schweizer Politiker (SVP)
 Mathias Strupler (* 1982), französischer Wissenschaftler
 Michael Strupler, Schweizer Geologe/Hydrologe/Seismologe
 Néhémie Strupler, Archäologe
 Sabina Geissbühler-Strupler (* 1950), Schweizer Politikerin (SVP)